José Leonel Figueiredo de Araújo Ramalho (Vila do Conde, 11 de agosto de 1982) es un deportista portugués que compite en piragüismo en la modalidad de maratón. Ganó seis medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo en Maratón entre los años 2009 y 2022, y nueve medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo en Maratón entre los años 2009 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias 

Piragüistas de Portugal
Nacidos en Vila do Conde